Comitatul Lane sau Lane County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Lane County, Kansas 
 Lane County, Oregon